Rivarolo ist der Name der italienischen Gemeinden:

Rivarolo Canavese, Provinz Turin, Piemont
Rivarolo del Re ed Uniti, Provinz Cremona, Lombardei
Rivarolo Mantovano, Provinz Mantua, Lombardei
	
Rivarolo Ligure ist ein Stadtviertel von Genua.